Интермеццо (итал. intermezzo от лат. intermedius — находящийся посреди, промежуточный) — многозначный термин.

 Интермеццо — небольшое комическое представление, разыгрываемое между актами или картинами оперы-сериа или самостоятельная инструментальная пьеса или часть инструментального цикла.
 Интермеццо — опера Рихарда Штрауса.
 Интермеццо (фильм) — мелодрама с Лесли Говардом и Ингрид Бергман в главных ролях (1939).
 Интермеццо — гимн Боснии и Герцеговины
 «Лирическое интермеццо» (1822—1823) — один из четырёх стихотворных циклов в Книге песен Генриха Гейне.

См. также 
Близкие термины:
 Интерлюдия
 Интермедия